Die II divisioona 1970 war die 33. Spielzeit der zweithöchsten finnischen Fußballliga und die erste unter der Bezeichnung II divisioona.

Modus 
Die 40 Mannschaften waren in drei regionale Gruppen eingeteilt. Die Teams spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die drei Gruppensieger stiegen direkt auf, die drei Zweitplatzierten ermittelten in einer Play-off-Runde den vierten Aufsteiger in die Mestaruussarja 1971 aus. Die Vereine ab Platz elf abwärts stiegen ab.

Teilnehmer

Abschlusstabellen

Gruppe Ost

Relegation 
Der Zehnte und Elfte ermittelten den vierten Absteiger aus der Gruppe Ost.

|}

Gruppe West

Spiel um Platz 2 
Die beiden punktgleichen Teams der Plätze Zwei und Drei ermittelten einen Teilnehmer für die Play-off-Runde zum Aufstieg.

|}

Gruppe Nord

Relegation 
Der Zehnte und Elfte ermittelten den dritten Absteiger aus der Gruppe Nord.

|}

Play-off-Runde 
Die drei Zweitplatzierten ermittelten in einer einfachen Runde den vierten Aufsteiger.

Weblinks 
 Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com

Fußballsaison 1970
1970